A87 steht für: 
 Bundesautobahn 87, ehemals geplante deutsche Autobahn von Stuttgart nach Westhausen
 Autoroute A87 in Frankreich
 A87 road, Fernstraße in Schottland

A87